Ла Арарикуа има више значења:

 Ла Арарикуа (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Арарикуа (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику